Архангельское общество изучения Русского Севера — образованное в 1908 году добровольное общество, созданное для изучения Русского Севера в бытовом, историческом, географическом и культурном плане.

Цели 
Главной целью Архангельского общества является всестороннее изучение Русского Севера, особенностей культуры коренных народов и их быта, а также географии края. Помимо этого, в задачи общества входило привлечение внимания общественности к проблемам Русского Севера, привлечение инвесторов для осуществления различных проектов в данном регионе.

Отделения общества 
АОИРС имело три отделения в различных краях Российской Империи:
 Поморское отделение,
 Виремский отдел,
 Сорокско-Карельский отдел.

Комиссии общества 
Для упрощения работы внутри общества был создан ряд комиссий, каждая из которых работала над определенным перечнем проблем. Всего их было 11:
 по созданию открыток;
 земская;
 путей сообщения;
 песенная;
 библиотечная;
 музейная;
 родиноведения;
 по исследованию промыслов:
 морских,
 звериных,
 рыбных;
 русановская.

Общество располагало собственными библиотекой и музеем, часто устраивало различные конкурсы и выставки, привлекавшие внимание к проблемам северного края. Порою общество даже возбуждало различные по острым социальным вопросам региона.

Видные деятели 
В организации состоял ряд видных деятелей своего времени, внесших большой вклад в развитие Русского Севера и отечественной науки:
 Н. М. Сибирцев — историк-краевед,
 А. В. Журавский — учёный,
 В. А. Русанов — полярный исследователь,
 П. Г. Минейко — инженер,
 С. Г. Писахов — художник и писатель,
 Б. В. Шергин — писатель и этнограф,
 А. И. Вальнев — купец
и другие.

Революция и Советская власть 
В годы Революции и интервенции деятельность общества достаточно сильно политизировалась. Некоторые его участники вскоре уехали за границу. Те же, кто остался, подверглись репрессиям. Новая власть расценивала объединение как организацию контрреволюционную, поэтому к полноценной деятельности общество так и не вернулось. В 1920 году общество вошло в состав Архангельского губсовнархоза в качестве научно-справочного отдела.

Издания 
Общество выпускало журнал «Известия Архангельского общества изучения русского севера», выходившую с 1909 по 1918 гг. В среднем в год появлялось около 24 выпусков, повествовавших о различных актуальных проблемах региона и бравших интервью у видных научных и общественных деятелей.

Примечания 

XX век в Архангельской области
Архангелогородская губерния
Русский Север
Организации Российской империи